Les Élections régionales de 1956 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1956) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1956
Carinthie
Politique en mai 1956